Malpigiowce (Malpighiales) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu w systemach APG. Jednostka ta powstała w wyniku przekształcenia systemów klasyfikacyjnych w końcu XX wieku w związku z dowiedzeniem, głównie za pomocą badań molekularnych, pokrewieństwa wielu rodzin roślin uważanych wcześniej za niespokrewnione. Zalicza się tu 36 rodzin, zawierających 716 rodzajów z blisko 16 tysiącami gatunków, przy czym powiązania filogenetyczne między nimi w wielu wypadkach pozostają niejasne.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Kladogram na podstawie APweb bazujący na aktualizowanym systemie APG IV z 2016. Dwa główne klady opisane tu w ślad za APweb jako Fabidae i Malvidae w systemach APG I i II opisywane były odpowiednio jako różowe właściwe I i II (eurosids I i II, ew. rosids I i II).

 Podział rzędu na rodziny i powiązania filogenetyczne według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Jeszcze w 2011 roku relacje filogenetyczne między rodzinami w obrębie rzędu pozostawały bardzo niejasne i przedstawiane w formie politomii obejmującej 7 grup. Dalsze badania molekularne w 2012 i 2016 pozwoliły jednak pogrupować rodziny w trzy główne klady określane jako Salicaceae-Euphorbiaceae, Rhizophoraceae-Clusiaceae i Malpighiaceae-Chrysobalanaceae. Relacje między wieloma rodzinami wskazywane są nadal jednak w wielu przypadkach prowizorycznie lub w politomiach.

Przypisy 

Malpigiowce